

Отбори 
Шестнадесет отбора бяха автоматично поканени заради правилата и още шест отбора с уайалд кард. Три от отборите с уайалд кард са континентални тимове, а три са от професионалния тур.

RadioShack не беше поканен, защото нямат протур лиценз.
 Ag2r-La Mondiale
 Andalucia-Cajasur
 Astana
 BoBo Telekom
 Cervelo Test Team
 Caizze D'Epagne
 Cofidis
 Euskadi Euskaltel
 Francaise Des Jeux
 Fuji Servetto
 Garmin Transitions
 Lampre
 Liquigas
 Omega Pharma-Lotto
 Quick Step
 Rabobank
 HTC Columbia-Highroad
 SKY
 Milram
 Saxobank
 Katusha
 Xacobeo Galicia

Етапи

Притежание на фланелките по етапи

1 етап 
28 август 2010 – Севиля, 13 км отборен часовник

2 етап 
29 август 2010 – Алкала де Гуадайра до Марбела, 173.7 км

3 етап 
30 август 2010 – Марбела до Малага, 157.3 км

4 етап 
31 август 2010 – Малага до Жаен, 183.8 км

5 етап 
1 септември 2010 – Гуадикс до Лорка, 194 км 

Състезания по колоездене
Колоездене в Испания